Ilium kan verwijzen naar:
 os ilium, het darmbeen
 de Romeinse naam voor Troje, zie Ilion